Фториды ксенона — бесцветные кристаллы с резким специфическим запахом. Ксенона фториды — сильные окислители. Окислительная способность уменьшается в ряду: XeF6>XeF4>XeF2. Фториды ксенона раздражают и обжигают кожу и слизистые оболочки; ПДК 0,05 мг/м³.

Существуют следующие фториды ксенона:

Дополнительная информация:

Соединения ксенона
К